Mareyopsis är ett släkte av törelväxter. Mareyopsis ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Mareyopsis